Diese Liste enthält die Spiele der brasilianischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Nicht alle Spiele werden von der FIFA gelistet. Bei einigen Spielen sind die Daten unsicher, so werden von der FIFA gelistete Spiele von den beteiligten nationalen Verbänden teilweise nicht gelistet (s. entsprechende Bemerkungen).

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der brasilianischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der brasilianischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1986 bis 1988

1991 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Brasilien ist die einzige südamerikanische Mannschaft, die gegen Mannschaften aller anderen Konföderationen gespielt hat.

Brasilien spielte bisher gegen alle anderen CONMEBOL-Mitglieder. Brasilien spielte als erste südamerikanische Mannschaft gegen Australien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Ecuador, Frankreich, Haiti, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Mexiko, Nordkorea, Schottland, Schweden, die Schweiz, Südkorea, Trinidad und Tobago sowie die USA.

Brasilien war erster Gegner von Chile, Ecuador und Peru.

Brasilien spielte als bisher einzige südamerikanische Mannschaft gegen Äquatorialguinea, Finnland, Ghana, Griechenland, Großbritannien, die Niederlande, Nigeria, Norwegen, Russland, Thailand, die Ukraine, Ungarn und Spanien.

Bolivien (0:15), Costa Rica (0:8, zudem ein 0:8 gegen die USA), Ecuador (0:13), Kolumbien (0:12), Paraguay (0:6), Peru (0:15), Trinidad und Tobago (zweimal 0:11, zudem ein 0:11 gegen die USA), die USA (0:4) und Venezuela (0:14) mussten ihre höchsten Niederlagen gegen Brasilien hinnehmen.

Spielstädte

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der brasilianischen Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Brazilian National Womens’ Team Archive (engl./port.) Stand: Januar 2022

Brasilien
!Landerspiele der Fussballnationalmannschaft der Frauen